Stati Uniti d'America
East Fallowfield – township della Contea di Chester, Pennsylvania
East Fallowfield – township della Contea di Crawford, Pennsylvania